Vladimir Sergueïevitch Kisenkov (en ) est un footballeur russe né le  à Kalouga.

Statistiques

Liens externes 
 

Footballeur russe
Joueur du Tom Tomsk
Joueur du Spartak Naltchik
Joueur du FK Dynamo Moscou
Joueur du FK Rostov
Naissance à Kalouga
Naissance en octobre 1981